Schierenbeck  ist der Familienname folgender Personen:

Anne Schierenbeck (* 1968), Bremer Politikerin (Die Grünen) und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Björn Schierenbeck (* 1974), deutscher Fußballspieler
Fred Schierenbeck (* 1952), deutscher Maler
Henner Schierenbeck (* 1946), deutscher Ökonom
Julius Schierenbeck, deutscher Chemiker
Peggy Schierenbeck, (* 1970), deutsche Politikerin (SPD) Bundestagsabgeordnete
Torsten Schierenbeck (* 1965), deutscher Basketballtrainer